El término democracia (del griego clásico, gobierno del pueblo) se refiere a la forma de gobierno en la que el poder reside en la totalidad de la ciudadanía. Sus distintas variedades pueden agruparse de manera convencional

 de la siguiente manera:

Democracia como sistema político 
Por la forma en que la ciudadanía participan en unas democracias, esta puede ser:
 Democracia censitaria, en la que el acceso a la elección está limitado a un grupo de personas.
 Democracia representativa, semidirecta o indirecta.
 Democracia directa o democracia pura, en la que el poder es ejercido directamente por el pueblo.

Por la estructura política concreta bajo la que funciona puede ser:
 Democracia parlamentaria
 Democracia popular
 Democracia presidencialista

Por la tradición histórica de la que procede y los principios que la rigen, la Democracia puede ser:
 Democracia griega
 Democracia constitucional
 Democracia jeffersoniana
 Democracia liberal
 Democracia orgánica

Por el espíritu que anima a la Democracia, los ideales que propone o por los objetivos que desea alcanzar, la Democracia puede ser:
 Democracia social
 Democracia participativa
 Democracia consensual
 Democracia deliberativa
 Democracia biorregional

 Democracia de la tierra
 Democracia económica
 Democracia electrónica
 Democracia formal
 Democracia dirigida
 Democracia inclusiva
 Democracia Participativa Remota (en Colombia)
 Democracia racial en Brasil
 Democracia soberana

Partidos y organizaciones políticas 
 Democracia cristiana
 Democracia Foral de Álava
 Democracia Nacional
 Democracia Regionalista de Castilla y León
 Democracia Social (México)
 Democracia Socialista (España)
 Democracia y Progreso
 Democràcia i Catalunya

Otros usos 
Municipio Democracia en el Estado Falcón de Venezuela

Periódicos 
 Democracia, periódico de Junín, Argentina.
 Democracia, periódico de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, Argentina.
 Democracia, periódico de Buenos Aires, [Argentina (1945-1973).
 Democracia, periódico de Jaén, España (1929-1939).
 La Democracia, periódico de León, España (1899-1936).

Libros 
 La democracia en América: ensayo del politólogo e historiador francés Alexis de Tocqueville.
 La democracia liberal y su época: del profesor canadiense C. B. Macpherson.

Música 
 Chinese Democracy: un álbum publicado por la banda de hard rock Guns N' Roses.
 Chinese Democracy: canción del mismo álbum.

Junior fernadez musica de discusión y democracia